Dayman ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Dayman (* 1947), neuseeländischer Hockeyspieler
 Marlene Dayman (* 1949), australische Schwimmerin